Норт (, ) може означати:

Прізвище 
 Аарон Норт (нар. 1979) — американський гітарист.
 Альфред Джон Норт (1855—1917) — австралійський орнітолог.
 Гелен Норт (1921—2012) — американська вчений-класицист. Професор Суортмор-коледжу.
 Дадлі Норт (1641—1691) — англійський економіст.
 Джейд Норт (нар. 1982) — австралійський футболіст.
 Джон Томас (1842—1896) — англійський промисловець, спекулянт, один з організаторів Друга тихоокеанська війна Другої тихоокеанської війни за поклади Натрієва селітра натрієвої селітри.
 Джордж Норт (нар. 1992) — валлійський регбіст.
 Дуглас Норт (1920—2015) — американський економіст.
 Лютер Норт (1846—1935) — офіцер армії США в часи індіанських воєн.
 Маріанна Норт (1830—1890) — британська мандрівниця і художниця.
 Міхаель Норт (нар. 1954) — німецький історик.
 Ніна Норт (нар. 1996) — американська порноактриса.
 Нолан Норт (нар. 1970) — американський актор і актор озвучування.
 Олівер Норт (нар. 1943) — американський офіцер.
 Томас Норт (1535—1604) — англійський суддя, що прославився як перекладач, перш за все — Плутарха.
 Пітер Норт (нар. 1957) — канадський порноактор, режисер і продюсер.
 Фредерік Норт (1732—1792) — 12-й прем'єр-міністр Великобританії з 1770 по 1782 роки.
 Фредерік, 5-й граф Гілфорд Норт (1766—1827) — губернатор Цейлона, син прем'єр-міністра Великобританії Фредеріка Норта.
 Френк Норт (1840—1885) — офіцер армії США, перекладач і держслужбовець в агентстві пауні.
 Чандра Норт (нар. 1973) — американська фотомодель.
 Шері Норт (1932—2005) — американська актриса, співачка і танцівниця, найбільш відома за ролями в кінофільмах 1950-х.

Інше 
 «Норт Норт» — американський фільм 1994 року.
 Норт (Норт-Філд) — морське газове родовище у Катарі (частково належить Ірану), одне з найбільших у світі (бл. 15 % доведених світових запасів газу).

Див. також 
 Дель-Норте
 Сєверний
 Норт-Біч